"Heart Vacancy" é uma canção da boy band britânica The Wanted de seu álbum de estréia The Wanted. Ele foi lançado como segundo single do álbum no Reino Unido em 17 de Outubro de 2010, através de Registros Geffen. A canção foi escrita por Jonas Jeberg, Cutfather, Secon Lucas, e Hector Wayne. "Heart Vacancy" foi originalmente escrito para cantora Leona Lewis, e foi dado a quatro artistas diferentes antes de ser gravada pelo The Wanted.

Faixas
Download digital
"Heart Vacancy" – 3:42
"Heart Vacancy" (Tonka's Daddycated Radio Edit) – 3:15
"Heart Vacancy" (Tonka's Daddycated Remix) – 5:51
"Heart Vacancy" (DJs from Mars Remix) – 6:15

CD single
"Heart Vacancy" – 3:42
"Kickstarts" (Elliot Gleave, Nicholas Douwma) – 2:58

Promotional CD single
"Heart Vacancy" (Radio Edit) - 3:28
"Heart Vacancy" (Instrumental) - 3:28
"Heart Vavancy " (Video youtube) - 3:50

Pessoal
 Compositores – Mich Hansen, Jonas Jeberg, Lucas Secon, Wayne Hector
 Produção – Jonas Jeberg, Cutfather
 Mixagem – Mads Nilsson
 Teclado e Programação – Jonas Jeberg
 Guitarra – Daniel Davidsen
 Percussão – Mich Hansen
 Vocais – Tom Parker, Nathan Sykes, Jay McGuiness, Max George e Siva Kaneswaran
 Masterização de Áudio – Dick Beetham

Paradas musicais
"Heart Vacancy" estreou no número dois no UK Singles Chart com a primeira semana de vendas de 66,394 cópias de vendas. Na Irlanda, a canção estreou no número 18. Ele foi re-lançado como o segundo single da banda na América, em abril de 2012, mas não gráfico.

Charts

Year-end charts

Canções de The Wanted
Singles de 2010
Canções de música pop
Baladas de música pop